Formula Renault 2.0 Alps 2013 var den tredje säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 2.0 Alps. Den första tävlingshelgen kördes på Vallelunga Circuit den 6-7 april, och den sista på Autodromo Enzo e Dino Ferrari den 5-6 oktober. Antonio Fuoco vann förar- samt juniormästerskapet och Prema Powerteam vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängfördelning

Förarmästerskapet

Juniormästerskapet

Teammästerskapet

Källor 

Formula Renault 2.0 Alps-säsonger
Motorsportevenemang 2013
2013 i Europa